Bergskäret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Bergskäret, Korsholm, Österbotten,  (12 ha)
 Bergskäret, Malax, Österbotten, 
 Bergskäret, Kimitoön, Åboland,  (1 ha)

Se även
Bergskär
Bergskären

Robotskapade Finlandförgreningar